Тихон Иванович Ти́хонов (1875, Шацк — 1932, Томск) — русский советский инженер-механик, профессор на кафедре механической технологии металлов Томского технологического института (ныне — Томский политехнический университет).

Биография 
Родился 17 июня (29 июня по новому стилю) 1875 года в городе Шацке.

В 1895 году окончил Моршанское реальное училище.

В 1900 году окончил институт со званием инженера-технолога по двум специальностям: фабрично-заводской и электротехнической. За отличные успехи в учёбе его фамилия была занесена на мраморную доску института.

С 1 августа 1900 года назначен штатным преподавателем во вновь открываемый Томский технологический институт, преподавал математику, начертательную геометрию, теоретическую механику, черчение.

Стоял у истоков машиностроительного факультета ТПУ. Основоположник томской школы инженеров-механиков и один из основоположников науки о резании металлов. Главное детище Тихонова — механические мастерские ТТИ, послужившие основой для создания завода «Металлист» (ныне ТЭМЗ им. В. В. Вахрушева). Научные разработки Тихонова по механической технологии были первыми в Сибирском регионе. Многие идеи ученого развили в своих трудах его ученики: И. Н. Бутаков, Ю. В. Грдина, А. Н. Добровидов, А. М. Розенберг и др.

По гражданскому ведомству дослужился до чина статского советника.

Умер 10 сентября 1932 года в Томске. Похоронен на Южном кладбище города.

Был награждён орденами Св. Анны 3 степени (1905), Св. Станислава 2 степени и медалью «В память 300-летия царствования Дома Романовых».

Ученики 
 Грдина, Юрий Вячеславович
 Розенберг, Александр Минеевич
 Шамовский, Илья Хононович

Библиография 
 
 Влияние химических элементов на сплавы железа // Инженер. 1904. № 2,3;
 О коэффициенте резания металлов //Ж. Об-ва сиб. инженеров. 1904. № 4 — 6;
 
 
 О генераторах // Ж. Об-ва сиб. инженеров". 1911. № 9 — 11;
 
 
 

 Водород и марганцевая сталь // Зап. Екатеринослав. отд-ния Русского техн. об-ва. 1913. № 9 — 10;
 К вопросу о цементации углеродистого железа // Там же;
 

 Формовочный материал и его изготовление // Инженер. 1914. № 10;
 Гидравлические клепальные машины: Учеб. пособие. — Томск, 1914;
 
 Электрическое сваривание металлов // Зап. Екатерино-слав. отд-ния Русского техн. об-ва. 1916. № 1 — 2, 3 — 6;
 Исследование качества наплавленного металла на швы мягкого железа // Изв. Сиб. ин-та металлов. 1932. № 1 (совм.с Э. Х. Шамовским).
 Сибирские евреи, их права и нужды. Т. И. Тихонов // Сибирские вопросы: периодический сборник. № 1. Томск. 1905.

Литература 
 Биографический справочник «Профессора Томского политехнического университета»: Том 1 / Автор и составитель А. В. Гагарин. — Томск: Изд-во научно-технической литературы, 2000 − 300 с.

Примечания

Ссылки 
 Тихонов Тихон Иванович

Преподаватели Томского политехнического университета
Похороненные на Южном кладбище Томска
Члены Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества